AAAS steht für:

 AAAS-Gen, siehe Triple-A-Syndrom
 African & African American Studies an US-Universitäten, siehe African American studies
 American Association for the Advancement of Science
 Austrian Association for American Studies, siehe Österreichische Gesellschaft für Amerikastudien

AaaS steht für:
 Authentication as a Service, siehe Authentifizierung #Authentifizierung als IT-Dienst

Siehe auch:
 American Academy of Arts and Sciences
 Aas (Begriffsklärung)

Abkürzung